Zkratka VDB může označovat:

 Sekulární institut dobrovolníků Dona Bosca
 Victor David Brenner (1871–1924) – americký návrhář plaket, medailí a mincí
 Vrijzinnig Democratische Bond – Svobodomyslná demokratická strana (Nizozemsko)

Zkratky